Уебър може да се отнася за:
 Хора
 Андрю Лойд Уебър (р. 1948), британски композитор
 Марк Уебър (р. 1976), австралийски автомобилен състезател

 Други
 Уебър (окръг), окръг в Юта, САЩ